Beleg van Kampen (1374) zie Dirk van Bronckhorst-Batenburg (1347-1407)
 Beleg van Kampen (1572), de stad werd veroverd door Willem IV van den Bergh.
 Beleg van Kampen (1578), George van Lalaing, beter bekend als Graaf van Rennenberg, verovert de stad.